OB er en forkortelse og har flere betydninger:
 Odense Boldklub – en dansk fodboldklub i Superligaen
 Ommel Boldklub – en dansk fodboldklub under Fyns Boldspil-Union
 Oure-skolernes Boldklub – en dansk fodboldklub under Fyns Boldspil-Union
 Outside Broadcasting – direkte tv-transmission uden for et studie
 Tennis Club Odense – en dansk tennisklub, der tidligere var en del af Odense Boldklub, og som i perioden fra 1996 til 2007 hed OB Tennis (forkortet OB)
 Olsen-banden 1968-1998